Bastos har flera betydelser:

 Bastos (kommun), en kommun i São Paulo i Brasilien, 
 Bastos (ort), en ort i kommunen, 
 Bastos (fotbollsspelare), en angolansk fotbollsspelare